Чарльз Го́вард (): Говард, Чарльз, 1-й граф Ноттингем (ок. 1536 1624) — английский адмирал.
 Говард, Чарльз, 1-й граф Карлайл (1629—1685) — английский военный и политический деятель.
 Говард, Чарльз, 3-й граф Карлайл (1669—1738) — британский государственный деятель.
 Говард, Чарльз, 10-й герцог Норфолк (1720—1786) — британский политик.
 Говард, Чарльз, 11-й герцог Норфолк (1746—1815) — британский политик.
 Говард, Чарльз, 10-й граф Карлайл (1867—1912) — британский политик.

См. также 
 Чарльз, Говард